Unterwasser steht für:
 Grundwasser
 bei einem Wasserbauwerk die tiefer gelegene Luftseite; siehe Absperrbauwerk#Luftseite

Orte:
 Unterwasser SG, Dorf in der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Unterwasser, ein Ortsteil der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Unterwasser (Gemeinde Waidring), Dorf in der Gemeinde Waidring, Bezirk Kitzbühel, Tirol, Österreich

sowie:
 Unterwasser (Zeitschrift), Zeitschrift für den Tauchsport 

unter Wasser steht für:
 unterhalb der Wasseroberfläche

Siehe auch:
 Unterwassern